Geroldus steht für
Geroldus (Mainz) († 743), Bischof 
Geroldus (Amiens), Bischof
Geroldus (Suilbergau) (854 – 877), Herr